Đorđe Vujadinović – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Miroslav Vujadinović – calciatore montenegrino
 Nikola Vujadinović – calciatore montenegrino